In der katholischen Kirche gibt es zahlreiche selbständige Ordensgemeinschaften mit dem Namen Schwestern Unserer Lieben Frau, die oftmals noch einen Zusatz tragen.

 Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, von Karolina Gerhardinger in München gegründet
 Kleine Schwestern Unserer Lieben Frau, Vereinigung in der Nachfolge der Schulschwestern Unserer Lieben Frau von Namur
 Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von Afrika, wegen ihres Habits auch bekannt als „Weiße Schwestern“ oder „Sœurs Blanches“
 Schwestern Unserer Lieben Frau (SND)
 Schwestern Unserer Lieben Frau von China
 Schwestern Unserer Lieben Frau von Amersfoort
 Schwestern Unserer Lieben Frau von Coesfeld
 Schulschwestern Unserer Lieben Frau von Namur, 1804 in Frankreich gegründet
 Schwestern Unserer Lieben Frau von Sion, auch „Sionsschwestern“ genannt, 1843 von Alphonse und Theodore Ratisbonne in Frankreich gegründet
 Schwestern Unserer Lieben Frau von den Aposteln, 1876 vom Superior des Lyoner Seminares gegründet